Die Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2017 - Série A1 war die fünfte Spielzeit der nationalen Fußballmeisterschaft der Frauen von Brasilien, die von der Confederação Brasileira de Futebol organisiert wird. Mit dieser Meisterschaft wurde der Ligabetrieb im professionellen Frauenfußball Brasiliens eingeführt, der nach einer von der CBF vorgenommenen Modusreform am 1. November 2016 vorgestellt wurde.

Die Série A1 der Saison 2017 ist am Samstag, den 11. März mit der Partie EC Vitória gegen CR Flamengo eröffnet wurden. Das letzte Finalspiel hat am 20. Juli stattgefunden. Den Meistertitel sicherte sich erstmals der Santos Futebol Clube.

Teilnehmende Vereine 
Am 18. Januar 2017 sind die teilnehmenden Vereine der ersten Ligasaison im Frauenfußball von der CBF offiziell bekannt gegeben wurden. Als gesetzt galten jeweils Meister und Pokalsieger des Vorjahres. Die weiteren Qualifikanten wurden aus den besten acht Vereinen des CBF internen Punkterankings der Frauenmannschaften zum Jahresbeginn 2017 ermittelt. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld um sechs Frauenmannschaften von Vereinen, die aus der Erstligasaison 2016 der Männermeisterschaft ermittelt wurden. Zu bemerken ist dabei, dass die noch im Dezember 2016 erneuerte Vereinspartnerschaft des SC Corinthians mit Grêmio Osasco Audax nun doch beendet wird, da beide Vereine mit je einem eigenen Team antreten werden. Dafür haben der Foz Cataratas FC und der Coritiba FC am 20. Januar 2017 eine Kooperation für die kommende Meisterschaft angekündigt.

Modus 

Die sechzehn teilnehmenden Vereine sind in zwei Gruppen zu je acht Teams aufgeteilt. Jedes Team tritt dabei in einer Hin- und Rückrunde gegen jeden Gruppengegner an, so dass jedes Team minimal vierzehn Spiele zu bestreiten hat. Der jeweilige Gruppenletzte steht als Absteiger in die Série A2 der folgenden Saison fest. Die jeweils besten vier einer Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wurde, in der die Auswärtstorregelung galt. Beide Finalisten sind am Saisonende deshalb auf maximal zwanzig Spiele gekommen.

Die Auslosung der Gruppen ist am 23. Januar 2017 erfolgt. Am 20. Februar 2017 wurde der Spielplan für die Qualifikationsrunde vorgestellt.

Qualifikationsrunde

Gruppe A 

||
|

|-
! colspan="4" style="text-align:center"| Rückrunde Gruppe A

|}
|}

Gruppe B 

||
|

|-
! colspan="4" style="text-align:center"| Rückrunde Gruppe B

|}
|}

Finalrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|- style="background:#FFFFFF"
|colspan="4"| 1:0 Soledad Jaimes (15.); 2:0 Sochor (20.)

|- style="background:#FFFFFF"
|colspan="4"| 0:1 Soledad Jaimes (16.)

|}

Die Meistermannschaft 
(in Klammern sind Einsätze und erzielte Tore angegeben)

Gesamtklassement 

In der Platzierung des Gesamtklassements hat das Erreichen der jeweiligen Finalrunde Vorrang vor den erzielten Punkten. Danach ergeben folgende Kriterien die Platzierung:

 Anzahl Punkte
 Anzahl Siege
 Tordifferenz
 Anzahl erzielter Tore
 Direkter Vergleich

|}

Torschützenliste

Wissenswertes 
Rekorde
 Denn höchsten Saisonsieg erzielte der SC Corinthians mit 10:0 gegen den São Francisco EC am vierzehnten und letzten Spieltag der Gruppe A am 31. Mai 2017 in der Arena Barueri in Barueri.
 Denn höchsten Auswärtssieg verbuchte die AE Kindermann mit 5:0 bei Grêmio FBPA am achten Spieltag der Gruppe A am 21. April 2017 auf dem Feld des Trainingszentrums Hélio Dourado in Eldorado do Sul.

 Die erste Halbfinalpartie des EC Iranduba gegen den Santos FC (1:2) am 29. Juni 2017 hat einen Zuschauerrekord im brasilianischen Frauenvereinsfußball aufgestellt. 25.371 Gäste wurden in der Austragungsstätte Arena da Amazônia registriert, womit dieses Spiel weit über den sonst üblichen Zuschauerschnitt rangiert.
 Die meisten Spielminuten der Saison absolvierte Ingrid Carolina Frisanco „Pardal“ vom SC Corinthians mit 1758 in zwanzig Einsätzen.

Bola de Prata
Torschützenkönigin Florencia Soledad Jaimes vom Santos FC ist als Spielerin der Saison von der Sportzeitschrift Placar mit dem Bola de Prata ausgezeichnet wurden.

Saison 2017 

 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2017 - Série A2
 Campeonato Brasileiro Série A 2017 (Herrenfußball)

Weblink 
 cbf.com.br – Saisonstatistik 2017.

Einzelnachweise 

2017
B